Rola – casata di famiglie nobili polacche
Rola – modella e personaggio televisivo giapponese di origini bengalesi e russe
RoLa – acronimo di Rollende Landstrasse, autostrada viaggiante
Rola Saad – modella e cantante libanese
Blaž Rola – tennista sloveno
Balthasar Kłossowski de Rola – pittore francese di origine polacca
Setsuko Kłossowska de Rola – pittrice giapponese
Michał Rola-Żymierski – militare polacco